Celestino Vietti Ramus (Cirié, 2001. október 13. –) olasz motorversenyző, a MotoGP Moto2-es kategóriájában versenyez.

Pályafutása 
A 2018-as szezonban teljesszezont futót a CEV Moto3-as világbajnokságban, ahol a 10. pozícióban végzett. 2018-ban mutatkozott be a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájában, a SKY Racing Team VR46 csapat színeiben a japán nagydíjon megszerzett 14. helyével. A következő versenyen a dobogó alsófokán ért célba. A 2019-es szezonra egész szezonra szerződést kötött vele Valentino Rossi csapata.

Eredményei

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* Szezon folyamatban.

Jegyzetek

További információk 
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Olasz motorversenyzők
2001-ben született személyek
Élő személyek